Иван Григорьевич Мамонов — имя двух из трёх сыновей окольничего Григорий Андреевич Нетшина-Мамона (Дмитриева-Мамона), служивших у московских князей Ивана III и Василия III. Иван Григорьевич Большой Мамонов (?—не позднее 1505) — старший сын, окольничий.
 Иван Григорьевич Меньшой Мамонов (ум. 1516) — младший сын, постельничий, посол в Крыму.